Studiesymfonie (Bruckner) - symfonie van Anton Bruckner
 Studiesymfonie (Von Reznicek) - symfonie van Emil Nikolaus von Reznicek